La gara maschile di triathlon è stata parte del programma del triathlon ai Giochi della XXX Olimpiade. Si è trattato della quarta apparizione della manifestazione alle olimpiadi, essendo presente dal 2000. La gara si è corsa su distanza olimpica che consiste in 1500 m di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa. La competizione è stata completata il 7 agosto 2012 ad Hyde Park.

Medaglie

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Triathlon ai Giochi della XXX Olimpiade